Pete Rodríguez peut désigner :
 Pete Rodríguez, chanteur de Boogaloo ;
 Pete Rodríguez, chanteur de salsa ;
 Pete Rodríguez, entraîneur des Jaguars de Jacksonville.